Пётр Колпако́в:
 Колпаков, Пётр Васильевич (1911—1989) — старший сержант, Герой Советского Союза (1945).
 Колпаков, Пётр Иванович (1921—1977) — старший сержант, Герой Советского Союза (1945). Колпаков, Пётр Савельевич — советский металлург, лауреат Сталинской премии.